National Geographic Explorer bezeichnet:
eine Fernsehsendung, siehe National Geographic Explorer (Fernsehsendung)
ein Schiff, siehe National Geographic Explorer (Schiff)